Кречин:
 Кречин, Владимир Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Кречин, Павел Михайлович (род. 1980) — белорусский футболист.